Чарко Колорадо има више значења:

 Чарко Колорадо (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Колорадо (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Колорадо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику